Оршвиллер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Селеста.

Географическое положение 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к востоку от Парижа, в 50 км юго-западнее Страсбурга. Код INSEE коммуны — 67362.

Площадь коммуны — 6,32 км², население — 564 человека (2006) с тенденцией к росту: 633 человека (2013), плотность населения — 100,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 624 человека, в 2012 году — 634 человека, а в 2013-м — 633 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2007 году среди 375 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 287 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 287 активных работали 272 человека (141 мужчина и 131 женщина), безработных было 15 (3 мужчин и 12 женщин). Среди 88 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

В 2010 году из 404 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 308 были экономически активными, 96 — неактивными (показатель активности 76,2 %, в 1999 году — 74,4 %). Из 308 активных трудоспособных жителей работали 288 человек (146 мужчин и 142 женщины), 20 числились безработными (семеро мужчин и 13 женщин). Среди 96 трудоспособных неактивных граждан 26 были учениками либо студентами, 57 — пенсионерами, а ещё 13 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея) 
 Замок Верхний Кёнигсбург (XII век). В настоящее время в замке расположен исторический музей и оружейная палата. Исторический памятник с 1862 года
 Руины замка Оденбург (другое название — Малый Кёнигсбург, XIII век). Исторический памятник с 1993 года
 Церковь Сен-Морис (1779 год). Исторический памятник с 1986 года
 Насосная станция в замке Верхний Кёнигсбург. Исторический памятник с 1991 года
 Часовня Св. Иосифа (XV век)

Примечания

Ссылки